

Geografia
 Rivetti – frazione del comune di Valdilana, provincia di Biella
 Rifugio Alfredo Rivetti – rifugio delle Alpi Biellesi, comune di Andorno Micca

Persone
 Ezio Oreste Rivetti di Val Cervo  (1887-1962) – imprenditore italiano
 Stefano Rivetti di Val Cervo (1914-1988) – imprenditore italiano, figlio di Ezio Oreste
 Teresa Eletta Rivetti, nota come Serva di Dio Teresa Eletta del Cuore di Gesù (1723-1790) – mistica, scrittrice e monaca cristiana italiana

Altro
 Lanificio Rivetti – azienda italiana che operava nel settore tessile

Pagine correlate 
 Rivetto